Тенгизов — фамилия; имеет женскую форму Тенгизова.
 Тенгизов, Шахим Алиханович (1899—?) — советский государственный деятель;
 Тенгизов, Эрадиль Таймасханович (род. 1979) — российский тайбоксёр;